a Budapest Bábszínház korábbi neve
 a Puck Bábszínház korábbi neve